

Caratteristiche tecniche 
È un centravanti.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 21 novembre 2017.

Palmarès

Competizioni statali 
 
Joinville: 2015

 
Grêmio: 2018

Competizioni nazionali 
 
Joinville: 2014

Competizioni internazionali 
 
Grêmio: 2017

 
Grêmio: 2018

Note

Collegamenti esterni